L'édition 2016 du tournoi de tennis de Majorque à Calvià se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Majorque
Sport en Espagne en 2016
Tennis en juin 2016